Ottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ottjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 706047-166908), sjö i Nordmalings kommun, 
Ottjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 706791-168555), sjö i Nordmalings kommun, 
Ottjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (8,46 ha)
Ottjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun, 
Stor-Ottjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (25,2 ha)

Naturreservat
 Ottjärn (naturreservat) –  ett naturreservat i Nordmalings kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn